Área micropolitana de Hutchinson podría referirse a:

 Área micropolitana de Hutchinson (Kansas)
 Área micropolitana de Hutchinson (Minnesota)